Gotische oorlogen kan verwijzen naar verschillende oorlogen tussen het Romeinse Rijk en de Goten:
Gotische Oorlog (248-268) - eindigde met de Slag bij Naissus
Gotische Oorlog (376-382) - de Greuthingi en de Tervingi tegen het Romeinse Rijk
Gotische Oorlog (402-403) - de Visigoten tegen het West-Romeinse Rijk
Gotische Oorlog (535-554) - de Ostrogoten tegen de Byzantijnse keizer Justinianus I